Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Texas Tennis Open egyéni mérkőzéseit.

A címvédő a német Sabine Lisicki volt, aki azonban ezúttal nem vett részt a versenyen. A viadalt az olasz Roberta Vinci nyerte meg, a döntőben 7–5, 6–3-ra legyőzve a szerb Jelena Jankovićot.

Vinci a hetedik egyéni tornagyőzelmét szerezte meg pályafutása során, 2012-ben az elsőt. Először fordult elő, hogy szabadtéri kemény borításon nem talált legyőzőre. Korábban négyszer nyert salakon, egyszer füvön, egyszer pedig fedett kemény pályán.

Kiemeltek

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes

Döntők

Felső ág
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=Negyeddöntők
| RD4=Elődöntők

| RD1-seed01=LL
| RD1-team01= Emily Webley-Smith
| RD1-score01-1=1
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Mirjana Lučić
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=1
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Bojana Jovanovski
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Irina Falconi
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Pauline Parmentier
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Morita Ajumi
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Peng Suaj| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Roberta Vinci| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Hszie Su-vej
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Polona Hercog| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Kiki Bertens
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=R
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Marina Eraković| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=7| RD1-seed14=
| RD1-team14= Anne Keothavong
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=7| RD1-score14-3=69

| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Chanelle Scheepers| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= Mirjana Lučić
| RD2-score01-1=65
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Bojana Jovanovski| RD2-score02-1=7| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Pauline Parmentier
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= Peng Suaj| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Roberta Vinci| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Polona Hercog
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Marina Eraković
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=63
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= Chanelle Scheepers| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=7| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= Bojana Jovanovski| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=6
| RD3-team02= Peng Suaj
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3=R

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Roberta Vinci| RD3-score03-1=7| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= Chanelle Scheepers
| RD3-score04-1=61
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=WC
| RD4-team01= Bojana Jovanovski
| RD4-score01-1=0
| RD4-score01-2=0
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Roberta Vinci| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

Alsó ág

Selejtező

Kiemeltek

 Főtáblára jutottak 

 Szerencsés vesztes  Emily Webley-Smith''' (Angelique Kerber visszalépése miatt)

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

E